Обуховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
Обуховское сельское поселение — входит в Старооскольский городской округ

Кировская область
 Обуховское сельское поселение — входит в Пижанский район

Костромская область
 Обуховское сельское поселение — входит в Вохомский район

Курганская область
 Обуховское сельское поселение — входит в Притобольный район

Свердловская область
 Обуховское сельское поселение — входит в Камышловский муниципальный район